Németország
Schopfloch, település Bajorország Ansbach járásában
Schopfloch, település Baden-Württemberg tartományban